Sumarokow-Elston ist der Familienname folgender Personen:
 Michail Nikolajewitsch Sumarokow-Elston (1893–1970), russischer Adeliger und Tennisspieler